Тетратиоарсенат натрия — неорганическое соединение, комплексная соль сульфидов щелочного металла натрия и мышьяка с формулой Na[AsS], бесцветные кристаллы, растворимые в воде, образует кристаллогидраты.

Получение 

 Растворение сульфида мышьяка в насыщенном растворе сульфида натрия:

 Разложение щелочью сульфида мышьяка:

 Растворение тетрасульфида тетрамышьяка в суспензии серы в растворе сульфида натрия:

Физические свойства 

Тетратиоарсенат натрия образует бесцветные или светло-жёлтые кристаллы.

Растворим в холодной воде, растворим в этаноле.

Образует кристаллогидраты Na[AsS]•7.5HO и Na[AsS]•8HO.

Химические свойства 

 Безводная соль получается сушкой кристаллогидрата в вакууме:

 При нагревании разлагается:

 Разлагается горячей водой:

 Разлагается кислотами:

 Разлагается щелочами:

 В растворе медленно окисляется кислородом воздуха:

 Окисляется кислородом при прокаливании

Литература 
 
 
 
 

Соединения натрия
Соединения мышьяка
Соединения серы